Il detentore del titolo era Agustín Velotti ma non ha preso parte al torneo.

Bjorn Fratangelo ha sconfitto in finale Dominic Thiem per 3-6, 6-3, 8-6.

Teste di serie 

  Jiří Veselý (primo turno)
  Hugo Dellien (secondo turno)
  Filip Horanský (terzo turno)
  Oliver Golding (quarti di finale)
  Roberto Carballes (terzo turno)
  Tiago Fernandes (primo turno, ritirato)
  Mate Pavić (primo turno)
  Andrew Whittington (secondo turno)

  George Morgan (primo turno)
  João Pedro Sorgi (terzo turno)
  Joris de Loore (terzo turno)
  Patrick Ofner  (primo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)
  Dominic Thiem (finale)
  Luke Saville (primo turno)
  Bruno Sant'Anna (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011